Сепия:
 Сепия — головоногий моллюск семейства каракатицы.
 Сепия — светло-коричневое красящее вещество или оттенок коричневого цвета.
 Сепия — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.